Le due madri – film del 1909 diretto da Luigi Maggi, uscì negli Stati Uniti come The Two Mothers
 The Two Mothers – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 The Two Mothers – film del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
 Le due madri – film del 1913 prodotto dall'Ambrosio Film, uscì negli Stati Uniti come The Two Mothers